Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cheirolophus sempervirens
 el nombre común de la planta Genista florida